Dong-gu kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Dong-gu, Busan, stadsdistrikt, 
 Dong-gu, Daegu, stadsdistrikt, 
 Dong-gu, Daejeon, stadsdistrikt, 
 Dong-gu, Gwangju, stadsdistrikt, 
 Dong-gu, Incheon, stadsdistrikt, 
 Dong-gu, Ulsan, stadsdistrikt,